French Open 2010 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på grusbaner. Det var den 109. udgave af French Open og den anden Grand Slam-turnering i 2010. Den blev spillet på Stade Roland Garros i Paris, Frankrig i perioden 23. maj – 6. juni 2010. Svetlana Kuznetsova var forsvarende mester i damesingle, mens Roger Federer var det i herresingle.

Mestrene i singlerækkerne blev dette år Francesca Schiavone fra Italien hos kvinderne og Rafael Nadal fra Spanien hos mændene.

Den eneste danske deltager i seniorrækkerne var Caroline Wozniacki, som deltog i damesingleturneringen, hvor hun var seedet som nr. 3, og hvor hun tabte i kvartfinalen til Francesca Schiavone. I damedouble deltog Wozniacki sammen med Daniela Hantuchová, men efter sejr i 1. runde måtte parret opgive at stille op i 2. runde på grund af at slovakken var småskadet.

Resultater

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Seedninger

Kilder / eksterne henvisninger 

 French Open    

 
WTA Tour 2010
ATP Tour 2010